Sailing (englisch für „Segeln“) steht für:

 Sailing (Gemälde), Gemälde von Edward Hopper (1911)
 Sailing (Christopher-Cross-Lied), Lied von Christopher Cross (1980)
 Sailing (Sutherland-Brothers-Lied), Lied der Sutherland Brothers (1972) von Gavin Sutherland und von Rod Stewart (1975)